Le  Grand Prix moto du Portugal 2011 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 29 avril au  mai sur le circuit d'Estoril.

C'est la treizième édition du Grand Prix moto du Portugal.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 2011
Sport en mai 2011